Šunka (pogovorno, prevzeto iz nemščine Schinken, ekspresivno tudi gnjat) je poltrajno suho, razsoljeno in prekajeno svinjsko stegno z maso med 3,5 do 9 kg. Šunka se pripravi z sušenjem svinjskega stegna. Znanih je več sto vrst različnih priprav šunke, večinoma pa je postopek izdelave bolj ali manj enak: suho ali mokro razsoljevanje, prekajevanje in zorenje.

Povita šunka je sušeno svinjsko stegno, ki so mu pobrane vse kosti, težka je od 2,5 do 7 kg, povita in zvezana je z vrvico v presledkih največ po 17 mm.

Sklici 

Mesni izdelki